Plenocatenulis är ett släkte av svampar. Plenocatenulis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plenocatenulis